La saison 2013-2014 du Championnat d'Irak de football est la quarantième édition de la première division en Irak, la Division 1 League. La compétition regroupe les seize meilleurs clubs du pays au sein d'une poule unique où ils se rencontrent deux fois, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de deuxième division.

C'est le club d'Al Shorta Bagdad, tenant du titre, qui est à nouveau sacré champion à l'issue de la saison, après avoir terminé en tête du classement final, avec un seul point d'avance sur Arbil SC et trois sur Nadi Bagdad Al Riyadhi. C'est le quatrième titre de champion d'Irak de l'histoire du club.

La compétition est arrêtée le , alors que sept journées restent pourtant à disputer (plus de nombreux matchs en retard). Cependant, le classement au moment de l'interruption est considéré comme final par la fédération irakienne. De plus, le format du championnat est à nouveau modifié et repasse à 20 clubs la saison suivante; par conséquent aucune formation n'est reléguée en deuxième division.

Équipes participantes

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Irak de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF

Championnat d'Irak de football
Irak M1
2013 en Irak
2014 en Irak